Abén Humeya puede hacer referencia a:

 Abén Humeya, noble morisco del siglo XVI.

 Juegos Moriscos de Aben Humeya, los Juegos Moriscos de Aben Humeya son un evento histórico-deportivo celebrado anualmente en la ciudad de Purchena (Almería, España) desde 1993.